Dierstein steht für:
 Kloster Dierstein

Dierstein  ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Dierstein (* 1965), deutscher Musiker
 Rüdiger Dierstein (1930–2010), deutscher Informatiker

Siehe auch: Thierstein